Гран-прі Португалії 2021 (офіційно — Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2021) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулись 2 травня 2021 року на автодромі Альграве у Портіман, Португалія. Це третій етап чемпіонату світу.

Кваліфікація

Перегони

Виноски

Примітки 

Звіти про Гран-прі сезону 2021 Формули-1
Гран-прі Португалії
2021 у португальському спорті